Fianoniella är ett släkte av steklar som beskrevs av Horstmann 1992. Fianoniella ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Fianoniella